Росин — фамилия. Известные носители:

 Росин, Александр Маркович (род. 1952) — российский и американский журналист, издатель, редактор.
 Росин, Андрей Васильевич (1873—?) — учитель, украинский эсер, член Всероссийского учредительного собрания. 
 Росин, Владимир Иванович (род. 1932) — советский борец классического стиля.
 Росин, Самуил Израилевич (1892—1941) — еврейский советский поэт, писатель и переводчик, драматург; писал на идише.